Ez a lista az A kiválasztottak (The Tomorrow People) című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 1. évad után végleg befejeződött 2014. május 5. -én. Magyarországon a sorozatot a Viasat6 sugározta.

Évados áttekintés

Első évad (2013-14) 

Televíziós sorozatok epizódlistái